Birt (prezime), prezime
 William Radcliffe Birt, britanski meteorolog i astronom amater
 Birt (krater), mjesečev udarni krater koji se nalazi na istočnoj strani Mora kiša.